

Cinema 
 Trafalgar (The Divine Lady) – film del 1929 diretto da Frank Lloyd

Geografia 
 Capo Trafalgar – promontorio della Spagna
 Ghiacciaio Trafalgar – ghiacciaio della dipendenza di Ross, Antartide
 Trafalgar – città della Contea di Johnson, Indiana (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Trafalgar – romanzo di Benito Pérez Galdós del 1873

Musica 
 Trafalgar – album dei Bee Gees del 1971

Personaggi fittizi 
 Trafalgar Law – personaggio del manga e anime One Piece

Storia 
 Battaglia di Trafalgar – battaglia navale del 1805

Altro 
 Trafalgar Square – piazza di Londra
 Trafalgar Theatre – teatro di Londra
 Trafalgar Park – impianto sportivo a Nelson, Nuova Zelanda

Pagine correlate 
 Classe Trafalgar